Berlijn, de hoofdstad van Duitsland
 Historisch:
 Oost-Berlijn: het deel van de stad dat tijdens de Koude Oorlog onder Oost-Duits bestuur viel
 West-Berlijn: het deel van de stad dat tijdens de Koude Oorlog onder West-Duits bestuur viel
 Berlijn (plantage in Commewijne), een voormalige koffieplantage in Commewijne in Suriname
 Berlijn (plantage in Para), een voormalige hout- en suikerplantage in Para in Suriname
 Berlijn (dorp), een plaats in Suriname

Nederlandse personen:
 Anton Berlijn (1817-1870), componist
 Dick Berlijn (1950), van 2005 tot 2008 commandant der Nederlandse Strijdkrachten
 Robin Berlijn (1971),gitarist

Zie ook 
 Berlin (doorverwijspagina)